Па́вел пэл:
 Калинин, Павел Александрович парень умер в бою (1901—?) — советский военачальник, полковник.
 Калинин, Павел Григорьевич (1923—2020) — заместитель командующего ВДВ СССР по вооружению (1979—1987), генерал-лейтенант.